Chelmsford bezeichnet:

 Chelmsford, eine Stadt in der Grafschaft Essex in England
 Chelmsford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Chelmsford (Massachusetts), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Massachusetts
 Chelmsford Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Chelmsford Center Historic District, in Chelmsford, Massachusetts, ID-Nr. 80000646
 Chelmsford Glass Works' Long House, in Lowell, Massachusetts, ID-Nr. 73000302